Mantophasmatodea är en ordning av insekter. Mantophasmatodea ingår i klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Mantophasmatodea 15 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga insekter
Mantophasmatodea